Casla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Casla (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Casla (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar